Kamasze – wieś
 kamasze – buty